Шахдагский национальный парк () — один из национальных парков Азербайджана.

Расположен на севере страны на южном склоне Большого Кавказского хребта недалеко от границы с Россией. Общая площадь парка 130 508,1 гектар (1 305,081 км²). Является самым крупным национальным парком Азербайджана.

На территории парка расположена гора Базардюзю, являющаяся самой высокой горой Азербайджана (и самой южной точкой России).

Указ о создании парка подписан президентом Азербайджана 8 декабря 2006 года. Парк был создан в 2008 году на территории Исмаиллинского и Пиргулинского заповедников. Предполагалось, что его территория будет в дальнейшем существенно расширена, и будет находиться на территории шести районов Азербайджана: Исмаиллинского, Губинского, Гусарского, Габалинского, Огузского и Шемахинского.

Флора и фауна 
На территории парка обитает 271 вид позвоночных, среди которых 7 амфибий, 18 рептилий, 195 птиц, 51 вид млекопитающих. 108 видов животных, обитающих в Шахдагском национальном парке, включены в Красную книгу Азербайджана.

Список млекопитающих парка, занесённых в Красную книгу Азербайджана 
Звёздочкой (*) обозначены животные, занесённые также в Международную Красную книгу

Список птиц парка, занесённых в Красную книгу Азербайджана 
Звёздочкой (*) обозначены животные, занесённые также в Международную Красную книгу

См. также 
 Список национальных парков Азербайджана
 Красная книга Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Национальные парки Азербайджана
Появились в 2006 году в Азербайджане